S31 ou S-31 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Vengeance (S31), un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la Royal Navy ;
 Tamoio (S-31), un sous-marin de la Marine brésilienne.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Tenir à l'écart des matières explosives, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Plaie ouverte des lombes et du bassin, d’après la classification internationale des maladies.

Transport 
Route
  Voie rapide autrichienne S31 reliant Eisenstadt à Oberpullendorf.

Train
  Ligne S31 du S-Bahn de Hambourg en Allemagne ;
  Ligne S31 du S-Bahn de Salzbourg en Autriche ;
  Ligne S31 du RER Lucernois en Suisse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres